Robbedoes en Kwabbernoot, een stripreeks
 Robbedoes (stripfiguur), een stripfiguur
 Robbedoes (blad), een stripblad
 Robbedoes (schip, 1960)
 Robbedoes (tekenfilmserie), een telefilmserie uit de jaren negentig
 De Kleine Robbe, een spin-off van de stripreeks